Теколапан () — посёлок в юго-восточной части Мексики, на территории штата Веракрус. Входит в состав муниципалитета Анхель-Кабада.

Географическое положение 
Теколапан расположен в юго-восточной части штата, на правом берегу реки Теколапан, на расстоянии приблизительно 191 километра к юго-востоку от города Халапа-Энрикеса, административного центра штата. Абсолютная высота — 160 метров над уровнем моря.

Население 
Согласно данным, полученным в ходе проведения официальной переписи 2005 года, в посёлке проживало 2186 человек (1036 мужчин и 1150 женщин). Насчитывалось 565 домов. По возрастному диапазону население распределилось следующим образом: 37,5 % — жители младше 18 лет, 52,9 % — между 18 и 59 годами и 9,6 % — в возрасте 60 лет и старше. Уровень грамотности среди жителей старше 15 лет составлял 87,9 %.

По данным переписи 2010 года, численность населения Теколапана составляла 2284 человека. Динамика численности населения посёлка по годам:

Примечания 

Населённые пункты Веракруса